Simonshof ist der Name von Orten:

 Simonshof (Owingen), Ortsteil der Gemeinde Owingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Simonshof (Bastheim), Ortsteil der Gemeinde Bastheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern